Vievy kan syfta på:

 Viévy, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Vievy-le-Rayé, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher

Se även 

 Vieuvy